Толстопа́льцево — посёлок, административно входящий в состав района «Внуково» Западного административного округа города Москвы как часть Толстопальцевского сельсовета. Является эксклавом в Новомосковском административном округе. Расположен недалеко от одноимённой деревни, также входящей в состав района Внуково, и деревни Марушкино в Новомосковском административном округе Москвы.

В состав Москвы посёлок вошёл в 1984 году.

Транспорт 
Курсируют автобусные маршруты № 750 (Посёлок Толстопальцево — Платформа Сколково), № 889 (ул. Ленина (пос. Толстопальцево) — ул. Насосная (пос. Внуково)), обслуживаемые ГУП «Мосгортранс».

Примечания 

Населённые пункты по алфавиту
Внуково